Louis de Savoie peut faire référence à :
 Louis de Savoie, dit Louis  de Vaud ou Savoie-Vaud (1253-1302), baron de Vaud ;
 Louis de Savoie, dit Louis II de Vaud ou Savoie-Vaud (v.1283-v.1348), son fils, baron de Vaud ;
 Louis  de Savoie (1413-1465), duc de Savoie ;
 Louis de Savoie, dit de Genève ou Savoie-Genève (1431-1482), comte apanagiste de Genève, roi de Chypre ;
 Louis de Savoie, dit de Savoie-Achaïe ou de Piémont (1364-1418), seigneur de Piémont ;
 Louis de Savoie-Raconis (1413-1465), fils illégitime du précédent, à l'origine de la branche des Savoie-Raconis ;
 Louis de Savoie (1488-1502), fils du duc Philippe II de Savoie, prévôt commendataire de l'hospice du Grand-Saint-Bernard,
 Louis de Savoie-Nemours (1615-1641), duc de Genève, de Nemours et d'Aumale ;
 Louis-Thomas de Savoie-Carignan (1657-1702), comte de Soissons ;
 Louis-Victor de Savoie-Carignan (1721-1778), prince de Carignan ;
 Louis-Amédée de Savoie ou de Savoie-Aoste (1873-1933), prince.

Voir
 

Maison de Savoie